Scum () — дебютный студийный альбом английской грайндкор-группы Napalm Death, выпущенный 1 июля 1987 года на лейбле Earache Records. Диск считается первым классическим грайндкор-альбомом, а также альбомом оформившим грайндкор как музыкальное направление. По некоторым сведениям альбом разошёлся тиражом около 90 тысяч экземпляров только в Англии. Лирика альбома отличалась тематикой социальной и политической несправедливости.

Об альбоме 
Первая половина альбома (сторона «А») была записана за 50 фунтов стерлингов в студии Rich Bitch (Бирмингем, Англия) в августе 1986 года. Эта сторона изначально должна была стать частью сплит-альбома с английской кроссовер-трэш-группой Atavistic для лейбла Manic Ears Records (Бристоль, Англия). Сторона «Б» записывалась в той же студии в мае 1987 года, уже после смены состава (единственный музыкантом из прежнего состава Napalm Death остался Мик Харрис). В роли продюсера выступил владелец тогда ещё небольшого лейбла Earache Records Дигби Пирсонс. Записанный материал был выпущен Earache на аудиокассетах как единый альбом. Релиз состоялся в июле 1987 года.

Дизайн обложки альбома принадлежал товарищу Билла Стира по группе Carcass Джеффри Уолкеру, причём он существует в различных цветовых гаммах — оранжевой, золотой, синей, жёлтой, зелёной.

Композиция «You Suffer» была занесена в «Книгу рекордов Гиннесса» как самая короткая в мире песня — точная длительность этого трека составляет всего 1,316 секунды. В 1989 году эта песня была выпущена на сингле, бесплатно прилагавшемся к метал-сборнику Grindcrusher. Би-сайдом сингла стала столь же короткая композиция «Mega-Armageddon Death, pt.3» группы Electro Hippies. Этот сингл соответственно стал самым коротким в мире синглом.

Песня «Deceiver» — самая быстрая песня в мире по скорости исполнения (бласт-бит в ней исполняется на скорость 20 ударов/сек или 1200 ударов/мин).

Переиздания 
На компакт-дисках альбом был издан в 1988-м году, но помимо Scum этот релиз включал в себя второй альбом группы — From Enslavement to Obliteration (1988), а также четыре бонуc-трека (в совокупности — 54 трека). Отдельно альбом был выпущен на дисках только в 1994 году.

Отзывы 
В 2005 году по версии читателей английского рок-журнала Kerrang! Scum был поставлен на 50-е место в списке лучших британских альбомов за всю историю. В 2006 он вошёл в американский список «Тысяча и один музыкальный альбом, который стоит прослушать, прежде чем вы умрёте». Наконец, в 2009 году Scum занял 5-е место в списке важнейших европейских грайндкор-альбомов, составленном английским журналом Terrorizer.

Журнал Revolver поставил Scum на 18 место в списке «20 величайших дебютных альбомов всех времён» и написал: «Альбом Scum группы Napalm Death стал не просто дебютом группы, но и отправной точкой целого жанра. До них были и другие группы, которые пытались собрать всё по кусочкам, но Napalm Death стали первыми, кто завершил головоломку грайндкора».

Список композиций

Участники записи 
Сторона «А»:
 Николас Буллен — вокал, бас
 Джастин Бродрик — гитара, вокал (на треке «Polluted Minds»)
 Мик Харрис — ударные

Сторона «Б»:
 Ли Дорриан — вокал
 Джим Уайтли — бас
 Билл Стир — гитара
 Мик Харрис — ударные, вокал

Примечания 

Дебютные альбомы 1987 года
Альбомы Earache Records
Альбомы Napalm Death